La vue, sens permettant la détection de la lumière et son interprétation ;

 Dans les arts plastiques une vue est une peinture ou une photographie qui représente un paysage réel vu depuis un endroit déterminé.
 En informatique :
 Ce mot est parfois employé pour désigner une fenêtre.
 Dans le domaine des bases de données, une vue est une synthèse d'une requête d'interrogation de la base.
 Visual Understanding Environment est un logiciel libre de cartographie conceptuelle.
 Vue d'Esprit est un logiciel de création de paysage en 3D.
 C'est une des composantes du patron de conception Modèle-Vue-Contrôleur.
 on peut également parfois évoquer Vue.js une bibliothèque JavaScript
 Une vue éclatée est une représentation schématique qui fait apparaitre l'emboitement d'éléments les uns dans les autres.
 Une « vue » est une expression signifiant Film en Français québécois familier.
 La Vue est un modèle d'automobile de marque Saturn.
  un service de télévision par internet disponible sur PlayStation géré par Sony.

Toponyme
 Vue, commune française située dans le département de la Loire-Atlantique.

Patronyme
 Vue est un nom de famille français présent surtout en Seine-Maritime (Normandie) et en Picardie, principalement dans la Somme.

Liens externes 
 

Patronyme normand